Der Coupe d’Europe 1994/95 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 37. Auflage fand vom 9. bis zum 11. Juni 1995 in Essen statt.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Finalrunde mit sechs Mannschaften.

Geschichte 
Die B.K. Borgen Helsingborg gewann in Essen zum fünften Mal den Coupe d’Europe vor den BF Horster-Eck 1959 und dem B.C. Les Arcades.

Die Qualifikationen wurden in verschiedenen Gruppen und Orten in Europa ausgespielt.
Es wurde im Satzsystem mit zwei Gewinnsätzen bis 15 Punkte gespielt.

Qualifikationsgruppen für die Endrunde in Essen

Ausscheidungsgruppe in Les Arcades (29. und 30. April 1995) 
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe in Odense (29. und 30. April 1995) 
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe in Lissabon (29. und 30. April 1995) 
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe in Wien (29. und 30. April 1995) 
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe in Malmö (29. und 30. April 1995) 
Abschlusstabelle

Finalrunde in Essen

Gruppe A

Abschlusstabelle Gruppe A

Gruppe B

Abschlusstabelle Gruppe B

Halbfinale

Endspiele

Abschlusstabelle 1994/95

Einzelnachweise 

1995
Coupe dEurope 1994/95

Billardturnier in Deutschland
Billardturnier in Essen